Кайко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Кайкова.

 Кайков, Андрей Альбертович (род. 1971) — российский актёр театра и кино.
 Кайков, Валерий Олегович (род. 1988) — российский шоссейный велогонщик.
 Кайков, Денис Алексеевич (род. 1997) — российский футболист.
 Кайков, Павел Александрович (1917—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.